Коломје може да се односи на:

 Коломје (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Коломје (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен